Trotski, ou Trotsky, renvoie habituellement au révolutionnaire et homme politique Léon Trotski.

Par extension, ce nom renvoie également à :

 Trotski, biographie de Robert Service sur Léon Trotski, parue en 2011 ;
 Trotsky, biographie de Pierre Broué sur Léon Trotski, parue en 1988 ;
 Trotsky, biographie de Isaac Deutscher sur Léon Trotski, publiée en trois volumes en 1954, 1959 et 1963 ;
 Trotsky, film documentaire français de Patrick Le Gall et Alain Dugrand, sorti en 1986 ;
 The Trotsky (The Trotski au Québec), film canadien réalisé par Jacob Tierney, sorti en 2010.

Voir aussi 
 Hal Trosky, un ancien joueur américain de baseball qui évolua en Ligue majeure de 1933 à 1946.
 Ivan Trotski, un athlète biélorusse.